Peter eller Peder Jensen er navnet på flere personer:

 Peder Jensen (Galen) (død 1355) – dansk ærkebiskop i Lund
 Peder Jensen (ærkebiskop i Lund) – dansk ærkebiskop i Lund
 Peder Jensen Lodehat (død 1416) – dansk biskop
 Peder Jensen Hegelund (1542-1614) – dansk gejstlig
 Peder Jensen Vinstrup (1549-1614) – dansk biskop
 Peder Jensen Kragelund (1602-1681) – dansk biskop
 Peder Jensen (1817-1895) (1817-1895) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Peter Jensen-Stengaarden (1837-1910) – dansk politiker, medlem af Landstinget
 Peder Jensen-Lysholt (1843-1900) – dansk politiker, medlem af Landstinget
 Peter Jensen (dyrlæge) (1846-1913) – dansk dyrlæge og folkemindesamler
 Peder Jensen (MF) (1907) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Jens Peter Jensen (politiker) (1922-1993) – dansk redaktør og borgmester i Aalborg
 Peter Jensen (Sydney) (født 1943) – australsk ærkebiskop
 Peter "Fut" Jensen (født 1951) – dansk stangspringer
 Peter Damgaard Jensen (født 1954) – dansk direktør
 Peter Engberg Jensen (født 1953) – dansk direktør
 Peter Aalbæk Jensen (født 1956) – dansk filmproducent og – sammen med Lars von Trier – medstifter af Zentropa
 Peter Jensen (designer) (født 1969) – en dansk designer
 Peter Jensen (gymnast) (født 1980) – dansk trampolinspringer
 Peter K.A. Jensen (født 1951) – dansk læge
 Peter Jensen (maratonløber) født 1969) – en dansk ultra- og maratonløber og eventyrer.
 Peter Jensen (arrangør) – dansk arrangør og komponist